Il singolare del torneo di tennis Marbella Grand Prix 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Horacio de la Peña che ha battuto in finale Lawson Duncan 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Francesco Cancellotti (secondo turno)
 Juan Aguilera (primo turno)
 José Higueras (secondo turno)
 Guillermo Vilas (primo turno)

 Víctor Pecci (primo turno)
 Martín Jaite (secondo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Hans Schwaier (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Marbella Grand Prix 1985